Boogschieten is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking. De wedstrijden werden gehouden tussen 9 en 15 augustus op de Olympische boogschietbaan.

Het programma bestond uit twee individuele competities (mannen en vrouwen) en twee teamcompetities (mannen en vrouwen, elk bestaand uit drie leden). Zowel de mannen als vrouwen hadden hetzelfde doel en dezelfde schootafstand tot het doel, namelijk 70 meter van het doel dat een diameter van 1,22 m had.

Kwalificatie 
Bij het boogschieten konden 128 boogschutters zich voor het toernooi kwalificeren; 64 bij de mannen en 64 bij de vrouwen.

Medailles

Uitslagen

Rangronde 
De rangronde vond voor zowel de mannen als de vrouwen op 9 augustus plaats.

Knock-outfase individueel 
De 1/32 en 1/16 finale (eerste en tweede ronde) van de vrouwen vond op 10 augustus plaats, die van de mannen op 11 augustus.

1/32 finale

1/16 finale

Finales mannen 
De eindfase van het mannentoernooi vond op 15 augustus plaats.

Finales vrouwen 
De eindfase van het vrouwentoernooi vond op 14 augustus plaats.

Knock-outfase team 
De eindfase van het vrouwentoernooi vond op 10 augustus plaats, die van de mannen op 11 augustus.